Åge Thott kan henvise til flere personer, heriblandt:

 Åge Andersen Thott
 Åge Axelsen Thott